Aderhold ist der Familienname folgender Personen:
 Bubi Aderhold (1924–2008), deutscher Jazzmusiker
 Bruno Aderhold (1915–2005), deutscher Bariton
 Dieter Aderhold (1939–1989), deutscher Hochschullehrer und Politiker (SPD)
 Egon Aderhold (1929–2011), deutscher Sprecherzieher und Schriftsteller
 Erwin Aderhold (1901–1976), deutscher Film- und Theaterschauspieler
 Gisela Aderhold (* 1972), deutsche Schauspielerin
 Hanns Aderhold (1919–1987), deutscher Wasserspringer
 Karl Aderhold (1884–1921), deutscher Politiker (USPD)
 Peter Aderhold (* 1966), deutscher Komponist und Dirigent
 Rudolf Aderhold (1865–1907), deutscher Botaniker und Mykologe
 Werner Aderhold (1937–2021), deutscher Musikwissenschaftler

Siehe auch:
 Aderholt